Soto del Barco kan syfta på:

Spanien 

 Soto del Barco (kommun), Asturien, 
 Soto del Barco (kommunhuvudort), Asturien,